Krummenast steht für:
 Krummenast, Ortsteil der Gemeinde Buchholz (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Claudia Jung, geborene Krummenast (* 1964), deutsche Schlagersängerin, Schauspielerin und Politikerin